Triebsch ist

 Triebsch, der deutsche Name der tschechischen Gemeinde Třebušín 

Triebsch ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Triebsch (1870–1956), deutscher Landschafts- und Porträtmaler
 Hans Joachim Triebsch (* 1955), deutscher Maler und Grafiker
 Max Triebsch (1885–??), deutscher Radsportler

Siehe auch:

 Triesch
 Trietsch